Zkratka LHO může znamenat:
 Lesní hospodářské osnovy
 Lineární harmonický oscilátor